Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – program JEREMIE Unii Europejskiej
 Jérémie – miasto (Haiti)